СВЭ:
 СВЭ — Советская военная энциклопедия, восьмитомное научно-справочное издание по военной истории, выпущенное в 1976—1980 годах.
 СВЭ — социально-вредный элемент, норма советского уголовного права.
 СВЭ — стандартный водородный электрод.